Als wichtigster Unterpunkt in der DIN 18195 Bauwerksabdichtung gelten Durchdringungen (Rohrdurchführungen), die druckwasserdicht an die zu durchdringende Bauwerksabdichtung angeschlossen werden sollten, damit kein Wasser in das Bauwerk aufgrund einer Durchdringung in das Bauwerk gelangen kann. Hier bieten sich Schnittstellenlösungen an, die in einem Zug das Rohr und die das Rohr umgebende Bauwerksabdichtung druckwasserdicht abdichten.

Dichtung (Bauteil)
Bauwerksabdichtung